Tryphon est un nom grec (dérivé du grec tryphe (τρυφή), « douceur, délicatesse ») qui peut désigner :

Personnalités 
Diodote Tryphon (mort en 138 av. J.-C.), un roi séleucide de Syrie.
Tryphon, un grammairien grec du 
Tryphon, un des chefs des esclaves révoltés lors de la deuxième Guerre servile.
Tryphon le Juif dans Dialogue avec Tryphon de Justin le Martyr.

Saints chrétiens 
Tryphon de Lampsaque (+ 251), martyr à Nicée en Bithynie, fête le 1er octobre en Orient, 10 novembre en Occident.
Tryphon de Constantinople (+ 931), patriarche de Constantinople (927-931), fête le 19 avril.
Tryphon de la Petchenga (+ 1583), higoumène, apôtre des Lapons de la péninsule de Kola, fête le 15 décembre.
Tryphon de Viatka (+ 1612), higoumène, apôtre des Ostiaks, 8 octobre.

Personnages de fiction 
Tryphon Tournesol est un personnage de la bande dessinée Tintin.

Musique 
Tryphon est un groupe de jazz-rock français.

Biologie 
Tryphon, un genre d'insectes de la famille des Ichneumonidae.

Toponyme 
Saint-Triphon, un village du canton de Vaud en Suisse.